Bonau ist der Name von:

 Bonau (Moosburg an der Isar), Stadtteil im zentralen Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Bonau (Teuchern), Ortsteil der deutschen Stadt Teuchern in Sachsen-Anhalt
 Bonau TG, Ortschaft der Schweizer Gemeinde Wigoltingen im Kanton Thurgau

Siehe auch:
 Bohnau